Continental hace referencia a:

Geografía física
Continental, para referirse a una gran masa de tierra en una región en contraste con una isla o islas  cercanas, o usada para referirse también a la isla más grande de un  grupo de islas en un archipiélago. 
Plataforma continental, perímetro extendido de cada continente, que queda cubierto durante los periodos interglaciares.
Deriva continental, fenómeno natural mediante el cual se desplazan placas tectónicas.
Clima continental, caracterizado por diferencias de temperatura importantes entre invierno y verano.

Empresas
Continental Airlines, aerolínea norteamericana.
Continental AG, empresa alemana del sector del automóvil.
Radio Continental, radio argentina fundada en 1969.
Continental Motors, fabricante de motores norteamericana.

Juego
Continental, juego de cartas.

Moneda
Continental, papel moneda estadounidense emitido por el Congreso Continental en 1775.

Música
Cuarteto Continental, grupo musical peruano desaparecido en 1987.

Política
Congreso Continental, representantes de las provincias de las Trece Colonias en el siglo XVIII en la Norteamérica británica.

Enlaces externos